Cicuta acuática puede referirse a:
El nombre común de la planta Cicuta virosa.
El nombre común de la planta Oenanthe aquatica.